Bagó, régi magyar családnév
 bagó a dohányzás egyik formája
 Bagó, a János vitéz című daljáték egyik szereplője

Települések
 Bago, város a Fülöp-szigeteken
 Bago, város Mianmarban